Вербовичский сельсовет (белор. Вербавіцкі сельсавет) — административная единица на территории Наровлянского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Вербовичи.

История 
16 декабря 2009 года д. Конотоп включена в состав Наровлянского сельсовета.

Состав 
Вербовичский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Антонов — деревня
 Вербовичи — агрогородок
 Гридни — деревня
 Грушевка — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Антоновка — деревня
 Белая Сорока — деревня
 Белобережская Рудня — деревня
 Белый Берег — деревня
 Березовка — деревня
 Вепры — деревня
 Вяжище — деревня
 Гамарня — деревня
 Данилеевка — деревня
 Дворище — деревня
 Дерновичи — деревня
 Довляды — деревня
 Карповичи — деревня
 Лиховня — деревня
 Надточаевка — деревня
 Новый Майдан — деревня
 Осиповка — деревня
 Рожава — деревня
 Тешков — деревня
 Хатки — деревня
 Хутор-Лес — деревня

Достопримечательность 

 Церковь Святой Параскевы Пятницы (XVIII век) в аг. Вербовичи

Примечания

Ссылки 
 Наровлянский райисполком 

Сельсоветы Наровлянского района